Sezon 2006/2007 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Coca-Cola Football League Championship) – trzeci sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Mecz otwarcia został rozegrany 5 sierpnia 2006 roku między drużynami Luton Town i Leicester City. Mistrzem ligi został Sunderland, który uzyskał 88 punktów w ciągu całego sezonu. Był to piąty tytuł mistrzowski drugiej ligi dla tego zespołu.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

4:4 po dwóch meczach; Derby County wygrało 4:3 w karnych

4:2 dla West Bromwich Albion po dwóch meczach

Finał

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1454
 Średnia liczba bramek na mecz: 2,61
 Pierwszy gol sezonu: Leon Barnett w meczu Luton Town – Leicester City (5 sierpnia 2006)
 Największa wygrana u siebie: 7 – 0 West Bromwich Albion – Barnsley (6 maja 2007)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 6 Wolverhampton – Southampton (31 marca 2007)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

Stroje klubów (ang.)

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii